Ostheim kan syfta på: 

 Ostheim vor der Rhön – kommun i  Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern, Tyskland
 Ostheim, Frankrike – en kommun i departementet Haut-Rhin, Frankrike